Hildebrand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Samuel Frederick Hildebrand
 Friedrich Hermann Gustav Hildebrand